Czarna Strzała – powieść Roberta Louisa Stevensona
 Czarna Strzała – australijski film animowany z 1988 roku